"Боспорские агоны" () — международный фестиваль античного искусства в Крыму. Проводится с 1999 года и охватывает широкий спектр жанров, включая кино, театр, литературу и визуальное искусство.

"Боспорские агоны" начаты в Керчи Керченским историко-культурным фондом ”Боспор”. С 2007 фестиваль проходил в разных городах Крыма, а в 2012 вернулся в Керчь.

После присоединения Крыма к России фестиваль сохранился и далее проводится в Керчи.

Примечания 

Театральные фестивали Украины
Театральные фестивали России
Фестивали Крыма
Искусство Крыма
Культура Керчи